Softline International ist ein international operierender, Dienstleister für Informations- und Kommunikationstechnologie mit Hauptsitz in London. Das 1993 gegründete Unternehmen ist mit seinen 8400 Mitarbeitern in fast 60 Ländern in Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika tätig. Die Produktpalette umfasst IT-Dienstleistungen, IT-Outsourcing, technischen Support, Schulungen, Cloud Computing sowie Consulting und Beratung.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1993 von Igor Borowikow gegründet. Die anfangs zehn Angestellten entwickelten zunächst Software für wissenschaftliche Anwendungen, weiteten aber schon bald ihr Geschäftsfeld aus. Softline wurde schon bald zum IT-Dienstleister. Bereits 1995 wurde man offizieller Partner von Microsoft. Schon bald begann Softline eine großangelegte Expansion. Man begann Büros in Nachbarländern zu eröffnen, so etwa in Kasachstan und der Ukraine. Schon bald folgten Niederlassungen in Usbekistan, Georgien, Belarus, Mongolei und zahlreichen anderen Ländern des ehemaligen Ostblocks. Auch Büros in der Türkei, Vietnam und in Venezuela kamen schon bald hinzu.

Einer Studie aus dem Jahr 2008 zufolge, war Softline im Bereich der IT-Dienstleister Marktführer in Russland.

Seitdem wuchs das Unternehmen weiter und erschloss neue Geschäftsbereiche, wie etwa Cloud Computing, und unterstützt als Risikokapitalgeber mittlerweile auch Startup-Unternehmen. 2011 kündigte Softline auch an, das bei Moskau entstehende Innovationszentrum Skolkowo (bekannt als „russisches Silicon Valley“) unterstützen zu wollen.

Im Jahr 2020 eröffnete Softline seinen neuen Hauptsitz in London, UK. Die Gruppe platziert erfolgreich zwei öffentliche Anleihen und verbessert ihr S&P-Kreditrating auf B-Stable. Softline Finance wird eingeführt; ein Finanzdienstleistungsangebot von Softline, das es Kunden ermöglicht, Ratenzahlungspläne für von der Gruppe erworbene Produkte und Dienstleistungen zu erhalten. Softline schließt drei Fusionen und Übernahmen erfolgreich ab: Embee - einer der führenden IT-Marktteilnehmer in Indien (ausgezeichnet als Microsoft Country Partner of the Year 2018 in Indien), Aplana - ein Softwareentwicklungs-Outsourcing-Unternehmen in Russland mit einem starken internationalen Projektportfolio und die Softline AG - eine IT-Beratungsgruppe mit Hauptsitz in Leipzig und Tochtergesellschaften in Österreich, Belgien, den Niederlanden und Großbritannien. Der Jahresumsatz der Gruppe übersteigt 2,2 Milliarden US-Dollar.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Softwarehersteller (Russland)
Unternehmen (Moskau)
IT-Dienstleister
Gegründet 1993